Wislitz je německé jméno více sídel:

 Hvězdlice, městys v okrese Vyškov
 Nové Hvězdlice, vesnice v okrese Vyškov (Neu-Wislitz)
 Vislice, obec v Polsku

Německé názvy sídel v Česku